Louis Vuitton (persoon), een negentiende-eeuwse ambachtsman gespecialiseerd in het maken van koffers, handtassen en accessoires.
 Louis Vuitton (merk), een Frans luxe hand- en bagagetassenmerk.
 Louis Vuitton Moët Hennessy, de grootste fabrikant van luxeproducten in de wereld.